Jeruzalem je v svoji zgodovini doživel številna obleganja:

 Obleganje Jeruzalema (925 pr. n. št.): mesto poruši egipčanski faraon Šošenk I., v Bibliji imenovan Šišak.
 Obleganje Jeruzalema (701 pr. n. št.): mesto oblega asirski kralj Senačerib, ki poskuša zatreti upor proti Novoasirskemu cesarstvu.
 Obleganje Jeruzalema (597 pr. n. št.): mesto oblega Nebukadnezar II. potem ko je zatrl upor v Judejskem kraljetvu. Kralja Jehojahina odpelje v Babilon.
 Obleganje Jeruzalema (587 pr. n. št.): mesto ponovno oblega Nebukadnezar II. v boju proti faraonu Apriesu, ki poskuša osvojiti Judejo. Posledica obleganja je porušenje Prvega (Salomonovega) templja in izgon uglednih meščanov v Babilon.
 Obleganje Jeruzalema (70 pr. n. št.): mesto osvoji Tit Flavij Vespazijan, zatre Veliko judovsko vstajo in poruši Drugi (Herodov) tempelj.
 Obleganje Jeruzalema (614): mesto oblega sasanidski general Šarbaraz in iz mesta prežene Bizantince.
 Obleganje Jeruzalema (637): mesto zasede Omar in ponovno prežene Bizantince.
 Obleganje Jeruzalema (1099): mesto v Prva prvi križarski vojni osvojijo križarji.
 Obleganje Jeruzalema (1187): mesto osvoji Saladin in prežene križarje.
 Obleganje Jeruzalema (1244): mesto osvojijo Horezmijci.
 Bitka za Jeruzalem (1917): mesto v prvi svetovni vojni osvojijo Britanci.
 Obleganje Jeruzalema (1948): obleganje mesta je del arabsko-izraelske vojne.

Obleganja Jeruzalema v literaturi

 Obleganje Jeruzalema, angleška pesnitev iz 14. stoletja, ki opeva dogodke leta 70 pr. n. št.
 Obleganje Jeruzalema, drama Mary Bowes iz leta 1771